Die Schutzherrschaft ist eine rechtliche Befugnis von Staaten oder internationalen Organisationen zur Ausübung von staats- oder völkerrechtlichen Interessen (etwa als Hoheitsrecht) über fremdes Gebiet. 

Sie kann verschiedenen Formen annehmen:

 Protektorat, 
 Mandat,
 Treuhandsystem oder
 Kolonie.

Siehe auch
Patronat, Ägide

Völkerrecht